Motor bezeichnet:

 eine Vorrichtung, die mechanische Arbeit verrichtet, siehe Motor
 Motor. Monatsschrift für Kraftverkehrs-Wirtschaft und -Technik, ab 1913 in Berlin erschienene Zeitschrift mit dem anfänglichen Untertitel Alleinige amtliche Zeitschrift des RKI (Reichsverband der Kraftfahrzeugteile-Industrie) 
 Motor Entertainment, Medienunternehmen, siehe
 Motor FM, Radiosender
 Motor Music, Plattenfirma
 Motor TV, Musikfernsehsender
 Motor.de, Onlinemagazin für Musik und Kultur
 ein Musikalbum der Rockgruppe Ostkreutz, siehe Motor (Album)
 einen in der DDR häufigen Vereinsnamen, siehe Sportvereinigung

Motoren:
 Motoren (Walzer)

Siehe auch:
 Motor Bob

 The Motors, britische Rockband